Lunca több romániai település lehet:
 Lunca, Argeș megye
 Biharlonka, Bihar megye
 Friss, Beszterce-Naszód megye
 Lunca, Botoșani megye
 Lunca, Călărași megye
 Aranyoslonka, Fehér megye
 Küküllőlonka, Fehér megye
 Lunca, Fehér megye, Alsóvidra község 
 Lunca, Fehér megye, Nagylupsa község
 Lunca, Galați megye
 Lunka, Hunyad megye
 Nyavalyásfalva, Hunyad megye
 Tekeújfalu, Maros megye
 Lunca, Olt megye
 Lunca, Teleorman megye
 Lunca, Tulcea megye
 Lunca, Vaslui megye